Bishops Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bishops Corner (Connecticut)
 Bishops Corner (Delaware)
 Bishops Corner (Virginia)